Volvo FL är den minsta av Volvo Trucks frontbyggda lastbilar, FL står för Front Low. Den är anpassad för stadskörning och därför anpassad till renhållningstransporter och distributionstransporter. Den byggs i Volvo Trucks fabrik i Gent, Belgien och på Volvo Trucks monteringsfabriker runt om i världen.

Volvo FL utsågs till Truck of the Year 1986.

FL
Bakhjulsdrivna fordon